Barber Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barber Pond (Connecticut), im Hartford County
 Barber Pond (Rhode Island), im Washington County
 Barber Pond (Wisconsin), im Kenosha County